Team Spirit (film), een Vlaamse komediefilm uit 2000
 Team Spirit 2, een Vlaamse komediefilm uit 2003
 Team Spirit (televisieserie), een Vlaamse televisieserie uit 2003, gebaseerd op bovenstaande films